

Patronyme 

 Dave Tork (né en 1934), athlète américain ;
 Hanan Tork (né en 1975), actrice égyptienne ;
 Peter Tork (1942-2019), musicien, auteur-compositeur, pianiste et guitariste et acteur américain ;

Voir aussi 
 Michael Torke (né en 1961), compositeur américain ;
 Tork: Prehistoric Punk, jeu de plateforme action/aventure sorti en 2005 ;
 Tork Angegh, ancienne divinité masculine arménienne.

Orthographe proche 
 Torx : Page d’homonymie